Erga Edizioni – casa editrice italiana
 Monte Erga – montagna della Spagna
 Estudantes Revolucionarios Galegos – organizzazione studentesca spagnola